

Cinema 
Silver – film diretto da Takashi Miike nel 1999

Musica 
 Silver – etichetta discografica italiana
 Silver – album di Johnny Cash del 1979
 Silver – album dei Cheap Trick del 2001
 Silver – album di Cliff Richard del 1983
 Silver – album dei Moist del 1994
 Silver – EP dei Jesu del 2006
 Silver – singolo di Echo & the Bunnymen del 1984
 Silver – album di Fourplay del 2015
 Silver – album dei Gotthard del 2017
 Silver – album dei Sam and the Black Seas del 2017

Persone 
 Silver – fumettista italiano
 Horace Silver – pianista e compositore
 Jonathan Silver – batterista statunitense
 Scott Silver – sceneggiatore e regista statunitense

Personaggi immaginari 
 Long John Silver – personaggio immaginario del romanzo L'isola del tesoro
 David Silver – personaggio immaginario della serie televisiva Beverly Hills 90210
 Silver – personaggio dell'universo di Lone Ranger

Videogiochi 
 Silver – videogioco prodotto da Infogrames
 Silver – personaggio giapponese creato dalla SEGA

Pagine correlate
 Silver City
 Silver River
 Silver Spring
 Honda Silver Wing